Вигман — фамилия. Известные носители:
 Вигман, Аренд Фридрих Август (1802—1841) — немецкий зоолог и герпетолог.
 Вигман, Владимир Яковлевич (род. 1952) — советский и латвийский шашист и журналист, 4-кратный призёр чемпионатов мира.
 Вигман, Маттеус (1886—1971) — голландский художник.
 Вигман, Менно (1966—2018) — нидерландский поэт и переводчик.
 Вигман, Мэри (1886—1973) — немецкая танцовщица и хореограф, создательница экспрессионистского стиля в танце.
 Вигман, Сарина (род. 1969) — нидерландская футболистка и футбольный тренер.